Санто Нињо има више значења:

 Санто Нињо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Нињо (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Санто Нињо (Хенерал Сепеда), насеље у округу Коавила у Мексику
 Санто Нињо (Окампо, Коавила), насеље у округу Коавила у Мексику
 Санто Нињо (Сабинас), насеље у округу Коавила у Мексику
 Санто Нињо (Сан Педро), насеље у округу Коавила у Мексику
 Санто Нињо (Ла Конкордија), насеље у округу Чијапас у Мексику
 Санто Нињо (Ахумада), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Алдама), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Асенсион), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Буенавентура), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Камарго), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Чивава), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Гвадалупе и Калво), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Гереро), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Мадера), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Мануел Бенавидес), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Меоки), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо, Естабло (Меоки), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Окампо, Чивава), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо, Аерофумигадора Санто Нињо (Росалес), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Саусиљо), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Урике), насеље у округу Чивава у Мексику
 Санто Нињо (Лердо), насеље у округу Дуранго у Мексику
 Санто Нињо (Мескитал), насеље у округу Дуранго у Мексику
 Санто Нињо (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у округу Дуранго у Мексику
 Санто Нињо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у округу Гванахуато у Мексику
 Санто Нињо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у округу Гванахуато у Мексику
 Санто Нињо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у округу Гванахуато у Мексику
 Санто Нињо (Сан Луис де ла Паз), насеље у округу Гванахуато у Мексику
 Санто Нињо, Санто Нињо де Аточа (Тлапевала), насеље у округу Гереро у Мексику
 Санто Нињо (Тепевакан де Гереро), насеље у округу Идалго у Мексику
 Санто Нињо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у округу Халиско у Мексику
 Санто Нињо (Пивамо), насеље у округу Халиско у Мексику
 Санто Нињо, Пуерта Бланка (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у округу Халиско у Мексику
 Санто Нињо (Коатепек Аринас), насеље у округу Мексико у Мексику
 Санто Нињо, Санта Ана (Мараватио), насеље у округу Мичоакан у Мексику
 Санто Нињо (Сан Габријел Мистепек), насеље у округу Оахака у Мексику
 Санто Нињо (Сан Матео Пињас), насеље у округу Оахака у Мексику
 Санто Нињо (Отон П. Бланко), насеље у округу Кинтана Ро у Мексику
 Санто Нињо (Виља де Рејес), насеље у округу Сан Луис Потоси у Мексику
 Санто Нињо (Кулијакан), насеље у округу Синалоа у Мексику
 Санто Нињо (Бакум), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Каборка), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Кахеме), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Кукурпе), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Ермосиљо), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо, Касас Грандес (Ермосиљо), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Ногалес), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Санта Ана), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо, Ел Таконазо (Тринчерас), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Виља Пескеира), насеље у округу Сонора у Мексику
 Санто Нињо (Нуево Ларедо), насеље у округу Тамаулипас у Мексику
 Санто Нињо (Рејноса), насеље у округу Тамаулипас у Мексику
 Санто Нињо, Давид Рамирез Аредондо (Рејноса), насеље у округу Тамаулипас у Мексику
 Санто Нињо (Катемако), насеље у округу Веракруз у Мексику
 Санто Нињо, Ла Сауседа (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у округу Закатекас у Мексику
 Санто Нињо (Виља де Кос), насеље у округу Закатекас у Мексику